Horvátország
 Svetinja, falu Jakšić községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szlovénia
 Svetinja, falu Trebnje községben, Délkelet-Szlovénia régióban